През 2008 г. се провежда поредното състезание по снукър Открито първенство по снукър на Китай. Турнирът се състои между 24 март и 30 март в Beijing Students University Stadium в столицата Пекин, Китай и е спечелен от Стивън Магуайър след победа над Шон Мърфи с 10:9 в интересен финален мач, преминал през много обрати.

Стивън Магуайър реализира втори максимален брейк в кариерата си на полуфинала на China Open 2008 срещу Райън Дей.

Резултати

Резултати от квалификационен кръг (9) 
 Yang Qing Tian – Дейв Харолд 5 – 2
 Yu De Lu – Андрю Норман 5 – 1
 Liu Chuang – Джо Суейл 2 – 5
 Li Yin Xi – Дейвуд Доу 2 – 5
 Li Hang – Скот МакКензи 2 – 5
 Tian Pengfei – Джейми Коуп 2 – 5
 Cao Kai Sheng – Рики Уолдън 1 – 5
 Adrian Gunnell – Zheng Peng 5 – 3

Резултати от кръг 1 (9) 
 Дин Джънхуй – Yang Qing Tian 5 – 4
 Греъм Дот – Yu De Lu 5 – 1
 Джими Уайт – Джо суейл 3 – 5
 Пол Хънтър – Дейвид Роу 4 – 5
 Матю Стивънс – Скот МакКензи 4 – 5
 Марк Уилямс – Дрю Хенри 5 – 2
 Алан МакМанъс – Джейми Коуп 2 – 5
 Стивън Хендри – Бари Хоукинс 5 – 1
 Рони О'Съливан – James Wattana 0 – 5
 Стивън Лий – Дейвид Грей 5 – 2
 Кен Дохърти – Нийл Робъртсън 5 – 4
 Стивън Магуайър – Рики Уолдън 3 – 5
 Джон Хигинс – Стюарт Бингам 5 – 4
 Питър Ебдън – Марк Селби 5 – 4
 Джо Пери – Adrian Gunnell 5 – 4
 Шон Мърфи – Майкъл Холт 2 – 5Наградният фонд на турнира е:
 48 000 £ за победителя
 22 500 £ за финалиста
 2000 £ за най-големия брейк на турнира
 20 000 £ за максимален брейк

Резултати

Резултати от квалификационен кръг (9) 
 Бари Пинчес – Zhang An'Da 5 – 1
 Фъргъл О'Брайън – Cao Xinlong 5 – 2
 Маркус Кембъл – Ah Bulajiang 5 – 4
 Майк Дън – Yang Qintian 5 – 1
 Дейв Харолд – Jin Long 4 – 5
 Марк Алън – Li Hang 5 – 2
 Марко Фу – Li Yuan 5 – 4
 Рики Уолдън – Yu Delu 5 – 3

Резултати от кръг 1 (9) 
 Греъм Дот – Бари Пинчес 1 – 5
 Стивън Лий – Найджъл Бонд 3 – 5
 Стивън Магуайър – Фъргъл О'Брайън 5 – 3
 Стивън Хендри – Бари Хоукинс 3 – 5
 Питър Ебдън – Джейми Коуп 5 – 1
 Марк Уилямс – Маркус Кембъл 5 – 1
 Райън Дей – Матю Стивънс 5 – 3
 Кен Дохърти – Майк Дън 5 – 2
 Шон Мърфи – Дейв Харолд 5 – 3
 Дин Джънхуй – Джо Пери 5 – 3
 Алистър Картър – Стюард Бингам 5 – 3
 Нийл Робъртсън – Марк Алън 2 – 5
 Рони О'Съливан – Марко Фу 4 – 5
 Марк Селби – Рики Уолдън 5 – 2
 Стив Дейвис – Марк Кинг 2 – 5
 Джон Хигинс – Джо Суейл 5 – 4

Основна схема

Сенчъри брейкове 

Открито първенство по снукър на Китай